Ženská dvouhra Western & Southern Open 2018 probíhala ve druhé polovině srpna 2018. Do singlové soutěže cincinnatského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo padesát šest hráček. Z kvalifikace se probojovalo třináct tenistek včetně tzv. šťastné poražené Italky Camily Giorgiové.

Obhájkyní titulu byla španělská světová osmička Garbiñe Muguruzaová, kterou po volném losu vyřadila ve druhém kole Ukrajinka Lesja Curenková. Španělka tak po turnaji opustí elitní světovou desítku. Na US Open Series nevyhrála před newyorským grandslamem žádné utkání, když se z prvních dvou akcí omluvila pro poranění paže. Rovněž Caroline Wozniacká si v rámci celé série nepřipsala ani jedno vítězství. Ve druhé fázi soutěž opustila šampionka z roku 2016 Karolína Plíšková po prohře s 20letou Arynou Sabalenkovou. V probíhající sezóně od Bělorusky utržila druhou porážku, když na ni nestačila již v Eastbourne. V zápase přitom nevyužila dva mečboly.

Vítězkou se stala 26letá Nizozemka Kiki Bertensová, jež ve finále zdolala rumunskou světovou jedničku téhož věku Simonu Halepovou po třísetovém průběhu 2–6, 7–6 a 6–2. Ve zkrácené hře druhé sady odvrátila mečbol Rumunky. V probíhající sezóně si připsala, po triumfu na Charleston Open, druhé turnajové vítězství, které představovalo šestý singlový titul na okruhu WTA Tour, první neantukový a premiérový z kategorie Premier 5. Bilance Bertensové s hráčkami elitní světové desítky přitom v závěru května 2018 činila 3–17, z toho na tvrdém povrchu 0–9. Během dalších tří měsíců však z jedenácti utkání proti členkám Top 10 vyhrála deset, z toho šestkrát na tvrdém povrchu. Poprvé v kariéře také Nizozemka zvládla vyhrát více než tři utkání na tvrdém povrchu pod otevřeným nebem v řadě a ve finále debutově zdolala světovou jedničku. Bodový zisk ji posunul na nové kariérní maximum žebříčku WTA, když 20. srpna 2018 figurovala na 13. místě

Nasazení hráček 
Osm nejvýše nasazených hráček obdrželo volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Western & Southern Open 2018